Bernhard Weiss (1827–1918)– niemiecki teolog protestancki
 Bernhard Weiß (1880–1951) – niemiecki prawnik pochodzenia żydowskiego
 Bernhard Weiß (ur. 1959) – niemiecki piłkarz
 Bernhard Weiß (ur. 1964) – niemiecki muzyk, wokalista Axxis

Zobacz też